Кошкупы́р () — посёлок городского типа в Узбекистане, Хорезмская область. Административный центр Кошкупырского района.

География 
Посёлок расположен на канале Газават, в 27 км от железнодорожной станции Ургенч. Население по состоянию на 2017 — 42,8 тыс. чел.

История 
Архитектурный комплекс XVI в. Иморат-бобо. Город с 1983 года, с 1992 — посёлок городского типа.

Примечания

Литература 
 Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров.- М., 1997.- С. 583

Ссылки 
 Портал Хорезма

Посёлки городского типа Хорезмской области